Termin Nara ima više značenja.

 Nitrat reduktaza (hinon), enzim
 Reka Nara, reka u Rusiji